Гюро Нечев Нечевски с прозвище Върли Гюро е бележит български хайдутин от средата на 19-ти век.

Като много други и Гюро заради тежкия живот и нерадостното битие на раята решава да поведе борба и хваща гората. През 1850 г. воюва в Белоградчишкото въстание, като в боевете с турците се отличава с храбростта си. Една година по-късно се присъединява към хайдушката чета на Ильо войвода и води с нея битки из Рила, Пирин, Осогово, Малешевската планина и Огражден.

В 1856 година продължава живота си по същият борбен начин, като взима участие в Димитракиевата буна. Следва „Италиански“ период в неговата революционна дейност, като четник в отрядите на Джузепе Гарибалди – през 1858, 1862 и 1866 години, където е доброволец.

При тези свои странствания изучава и говори перфектно турски, сръбски, румънски и италиански езици.

През 1875 г. Върли Гюро се намира във Влашко, а на следващата 1876 г, минава Дунава с четата на Христо Ботев. Като петдесет годишен бива считан за стар, но въпреки това се сражава във всички битки наравно с по-младите и проявява геройство и храброст. Военният опит и дисциплината на хайдутина му позволяват да се спаси от гибел. След разгрома той се завръща и укрива в родното си село, където дочаква Освобождението.

Източници 

Български революционери
Българи-гарибалдийци
Ботеви четници
Родени в област Пловдив